Portami con te – album di Gigi D'Alessio del 1999
 Portami con te – singolo dei Boomdabash del 2016